Bahate (ukrainisch ; russische Entsprechung Bogatoje/Богатое) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bilohirsk, siehe Bahate (Bilohirsk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nowomoskowsk, siehe Bahate (Nowomoskowsk)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Ismajil, siehe Bahate (Ismajil)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Bahate (Polohy)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Bahate (Swjahel)
Siehe auch: Bogatoje